Raphidia är ett släkte av halssländor som beskrevs av Carl von Linné 1758. Raphidia ingår i familjen ormhalssländor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ormhalssländor
Raphidia